7-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 2006 проводился в городе Эрмосильо (Мексика) с 30 сентября по 8 октября 2006 года с участием 10 команд.

В Мексике мужской Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Эрмосильо — впервые.

Чемпионат являлся также квалификационным турниром — команды, занявшие шесть первых мест, получали квалификацию для участия в мужском чемпионате мира 2009 (Куба, занявшая на 
этом Панамериканском чемпионате пятое место, позже отказалась от участия в чемпионате мира и их команда была заменена сборной Мексики, занявшей на этом Панамериканском чемпионате седьмое место).

Панамериканским чемпионом (впервые в своей истории) стала сборная Венесуэлы, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Аргентины.

Впервые в мужском Панамериканском чемпионате участвовала сборная Американских Виргинских островов.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«?» — результат этого матча в источниках не найден, известно общее количество побед и поражений команды

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в чемпионате мира 2009 (после отказа от участия Кубы)

Примечания 

2006 год в софтболе
2006
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Мексике

Панамериканские чемпионаты в Мексике
Софтбол
Сентябрь 2006 года
Октябрь 2006 года